Kosuge ist der Familienname der folgenden Personen:
 Tomeji Kosuge, besser bekannt als Shūhei Fujisawa (1927–1997)
 Yasuko Kosuge (* 1974), japanische Seglerin
 Yu Kosuge (* 1983), japanische Pianistin, lebt seit 1993 in Europa.